Стремци () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали. Население составляет 605 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Стремци, в состав которого входит Стремци, должность кмета (старосты) исполняет Кямил Хасан Кямил (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Кырджали — Хасан Азис (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Знаменитые уроженцы 
 Исмаил Юсеинов (р.1948) — борец, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области